Peter Liebers ist der Name folgender Personen:

* Peter Liebers (Moderator), deutscher Hörfunkmoderator 
 Peter Liebers (Eiskunstläufer) (* 1988), deutscher Eiskunstläufer